Michael Petri ist der Name folgender Personen:

* Michael Petri (Politiker) (* 1971/1972), deutscher Politiker (DA)
 Michael Petri (Fußballspieler) (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Michael Petri (Künstler) (* 1979), deutscher Künstler 

Siehe auch:
 Michael Petry (* 1960), US-amerikanischer Künstler
 Michael Petry (Fußballspieler) (* 1976), deutscher Fußballspieler